Абрахамс (Абрагамс; ) — фамилия еврейско-английского происхождения.

Известные носители 
 Абрахамс, Артур (род. 1955) — австралийский автогонщик и автогоночный менеджер.
 Абрахамс, Джералд (1907—1980) — английский шахматист, шахматный композитор, специалист по карточным играм, политический деятель, адвокат, историк и философ.
 Абрахамс, Джим (род. 1944) — американский комедийный кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Абрахамс, Джон (род. 1977) — американский актёр.
 Абрахамс, Джош (род. 1968) — австралийский композитор, музыкант и продюсер.
  (1858—1925) — английский учёный и педагог.
 Абрахамс, Лео (род. 1977) — английский музыкант, композитор и продюсер.
 Абрахамс, Луи (1852—1903) — австралийский предприниматель, меценат и художник.
  (1839—1918) — британский педагог.
 Абрахамс, Мик (род. 1943) — британский гитарист, участник оригинального состава группы Jethro Tull.
  (1798—1870) — датский учёный и археолог.
 Абрахамс, Питер Генри (1919—2017) — известный писатель левых взглядов из ЮАР, писавший на английском языке.
  (1899—1978) — британский бегун, олимпийский чемпион 1924 года в беге па 100 метров.

См. также 
 Абрахам

Примечания